Еле́на Миха́йловна Билосю́к (до лета 2021 — Пидгру́шная (); ; ) — украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира в спринте 2013 Нове-Место-на-Мораве, 5-кратная чемпионка Европы, чемпион Европы 2009 года в эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров (2007; эстафета), бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2006, индивидуальная гонка), победительница и призёр этапов Кубка мира по биатлону в эстафетах. В 2014–2015 годах — заместитель Министра молодёжи и спорта Украины. Награждена орденом княгини Ольги I, II и III степеней.

Биография 
Родилась 9 января 1987 года в Легнице. Окончила Тернопольский национальный педагогический университет (преподаватель физической культуры и спорта). Выступает за спортивное общество «Динамо». Первый и нынешний тренер — Игорь Починок, тренер (сборной) — Евгений Колупаев. Среди спортивных достижений — победитель этапа Кубка мира в Оберхофе (эстафета), бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров и юношей 2006 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2007 года среди юниорок, золотая медалистка в составе эстафетной команды чемпионата Европы 2009 года (Уфа , Россия), серебряная медалистка в составе эстафетной команды чемпионата Европы 2010 года (Отепя, Эстония), победитель спринта в Кэнморе 2016 года (Канада).

На чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске получила серебро в эстафете 4х6 км, однако из-за нарушения антидопинговых правил Оксаной Хвостенко Международный союз биатлонистов лишил украинскую женскую эстафетную четвёрку второго места.

В 2013 году вышла замуж за депутата Верховной рады Алексея Кайду. В том же году стала в составе эстафетной команды победительницей второго этапа кубка мира по биатлону.
 
После Олимпийских игр в Сочи и Евромайдана взяла паузу в спорте и уволилась из Львовского государственного университета внутренних дел. С апреля 2014 — заместитель Министра молодёжи и спорта Украины.

26 марта 2015 года приняла решение вернуться в биатлон и покинула пост заместителя Министра молодёжи и спорта Украины.

5 июня 2021 года второй раз вышла замуж и взяла фамилию мужа.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Олимпийские игры

Выступления на чемпионатах Европы 

[*] — юниорские соревнования

Выступления на Кубке мира 
 Дебют в кубке мира — 2 марта 2007 года,  Контиолахти, спринт — 44 место.
 Первое попадание в очковую зону — 4 декабря 2008 года,  Эстерсунд, индивидуальная гонка — 27 место.
 Первый подиум / первая победа — 7 января 2009 года,  Оберхоф, эстафета — 1 место.
 Первый личный подиум — 1 декабря 2012 года,  Эстерсунд, спринт — 2 место.

Места в Кубках мира

Подиумы на этапах Кубка мира

Результаты выступлений в Кубке мира 

В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.

Инд — индивидуальная гонка
Пр — гонка преследования
Спр — спринт
МС — масс-старт
Эст — эстафета
См — смешанная эстафета
ОСМ — одиночная смешанная эстафета (супер микст)
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования, масс-стартов и эстафет) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ — спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Министерства молодёжи и спорта Украины
 Интервью Елены Пидгрушной для Sports.ru // 09.03.2016

Биатлонисты Украины
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Украины
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы мира по летнему биатлону
Чемпионы Европы по биатлону
Выпускники Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка